Columbia County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Columbia County (Arkansas)
Columbia County (Florida)
Columbia County (Georgia)
Columbia County (New York)
Columbia County (Oregon)
Columbia County (Pennsylvania)
Columbia County (Washington)
Columbia County (Wisconsin)